Cerefolium siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck. Cerefolium siculum ingår i släktet Cerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
siculum